Franck Travert, chanteur et guitariste français ;
 René Travert (né en 1919), éleveur et homme politique français ;
 Stéphane Travert (1969-), homme politique français

Homonymie de patronyme
Patronyme normand